Roman kan syfta på:

 Roman (berättelse) – en populär skönlitterär form som består av en längre berättelse på prosa
 Roman – någon som har ett romanskt språk som modersmål, se Romanska folk
 Roman (lastbilstillverkare) – en lastbilstillverkare  i Rumänien
 2516 Roman − en asteroid i huvudbältet
 Roman − ett rymdteleskop

Personer

Efternamn
 Aída Román (född 1988), mexikansk bågskytt
 Anders Johan Roman (1847–1919), svensk kemiingenjör
 André B. Roman (1795–1866), amerikansk politiker, nationalrepublikan och whigpartist, guvernör i Louisiana
 Andreas Roman (född 1975), svensk speldesigner och författare
 Annika Román (född 1963), svenskt kommunalråd, miljöpartist
 Arvid Persson Roman (1587–1655), svensk landsbokhållare
 Brian P. Roman, amerikansk astronom
 Federico Roman (född 1952)), italiensk ryttare
 Gottfrid Roman (1863–1932), svensk häradsskrivare och politiker, liberal
 Henrika Roman (1820–1846), svensk målare och tecknare
 Horia Roman (1894–?), rumänsk boxare
 Johan Roman (död 1720), svensk violinist
 Johan Helmich Roman (1694–1758), svensk kompositör
 Juan José Román (född 1962), spansk kanotist
 Julius Roman (1843–1921), svensk häradshpvding och politiker
 Mauro Roman (född 1954), italiensk ryttare
 Nancy Roman (1925-2018), amerikansk astronom
 Per Abraham Roman (18872–1943), svensk entomolog
 Ruth Roman (1922–1999), amerikansk filmskådespelare
 Soledad Román de Núñez (1835–1924), colombiansk presidenthustru
 Sonja Roman (född 1979), slovensk  medeldistanslöpare

Förnamn
 Roman (förnamn) – ett manligt förnamn av latinskt ursprung och personer mef förnamnet

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Roman, kommun, Vratsa, 
 Roman (ort i Bulgarien), Vratsa, Obsjtina Roman,

Frankrike 

 Roman, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,

Honduras 

 Río Aguán, vattendrag,

Rumänien 

 Roman (stad), kommunhuvudort, Neamț, Municipiul Roman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar